

Люльково — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Люльково — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Люльково — присілок, Нікольський район, Вологодська область